Kontinental Hockey League 2015/2016 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga) är den åttonde säsongen av KHL. Säsongen inleddes måndagen den 24 augusti 2015 och avslutades den 17 april, då Metallurg Magnitogorsk slutade som mästare av Gagarin Cup, genom att besegra CSKA Moskva i den sjunde och avgörande finalen.

Deltagande lag
Spartak Moskva återanslöt till ligan denna säsong, medan Atlant Mytisjtji inte deltog i ligan denna säsong, på grund av ekonomiska svårigheter. Divisionsindelningen var den samma som föregående år; enda skillnaden att Spartak tog Atlants plats. Grundserien bestod av 60 matcher. Alla 28 lag möttes hemma och borta (54 matcher) och resterande matcher spelades inom konferensen. Detta skiljde sig ifrån föregående säsong, då lagen bara mötte lagen från motsatt konferens en gång.

Grundserien
Grundserien slutade enligt nedan.

Tabeller
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning, SV = Vinst efter straffar, SF = Förlust efter straffar, ÖF = Förlust efter förlängning, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng; divisionsvinnarna tar de två första platserna i vardera konferens

Västra konferensen

Östra konferensen

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Referenser

Ishockeysäsongen 2015/2016
2015/2016
2015 i Ryssland
2015 i Kazakstan
2015 i Lettland
2015 i Slovakien
2015 i Vitryssland
2015 i Kroatien
2015 i Finland
2016 i Ryssland
2016 i Kazakstan
2016 i Lettland
2016 i Slovakien
2016 i Vitryssland
2016 i Kroatien
2016 i Finland